Файзи Дакани, шейх Абу-ль-Фейз (20 сентября 1547 — 15 октября 1595) — индийский поэт, писавший на фарси. Придворный поэт «Великого Могола» Акбара Великого, брат придворного историка Абу-л Фазла.

Биография 
Фейзи родился в Агре 20 сентября 1547. Он был старшим сыном шейха Мубарака Нагори (1505—1593).

Современники приписывали ему более 100 сочинений в различных формах — касыд, газелей, рубай и наградили его титулом «царь поэтов». Фейзи также собирался сочинить пятичастную поэму «Пандж Гандж» («Пять сокровищ») в подражание Низами, но успел закончить только три книги. Его лирика проникнута суфийским мировосприятием. При этом, в соответствии с проповедуемым Акбаром принципом религиозной терпимости, он отстаивает равенство всех людей перед Богом, мир и дружбу между последователями разных религий. При участии Фейзи на фарси переводились классические санскритские сочинения (в том числе «Махабхарата» и «Рамаяна»). Ему принадлежат комментарии к Корану, труды по философии, филологии, математике, медицине (по большей части переведённые с санскрита). Творчество Фейзи открывает эпоху расцвета персоязычной литературы в Индии.

Переводы на русский 
Поэма «Наль и Даман» (из незаконченного цикла «Пандж Гандж»), в основу которой Файзи положил сказание о радже Нале из «Махабхараты», впервые предстала на русском языке как «Наль и Дамаянти» в 1844 году в замечательном переложении В. А. Жуковского. Первый литературный перевод поэмы (издание 1982 года) осуществлён Г. Б. Плисецким.

Примечания 

Поэты Индии
Персидские поэты
Придворные поэты
Поэты XVI века
Суфии Индии
Учёные Индии
Персоналии:Империя Великих Моголов